St. Agnes Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Agnes Catholic Church (Arkansas), ID-Nr. 91000696
 St. Agnes Catholic Church (Idaho), ID-Nr. 78001107
 St. Agnes Catholic Church (South Dakota), ID-Nr. 95000280